Griesbacher beschreibt folgendes:

 Peter Griesbacher (1864–1933), deutscher Komponist, Organist und Glockensachverständiger
 Griesbacher Mineral- und Heilquellen, deutscher Getränkehersteller in Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg